język tarangan wschodni
 język tarangan zachodni